

Toponiemen 
Oostenrijk:
 See (Tirol), een gemeente in het district Landeck in de deelstaat Tirol.
 Een woonkern in de Oostenrijkse gemeente Mieming (Tirol).

Zwitserland:
 See (district), een voormalig district in het kanton Sankt Gallen.
 See (Fribourg), een district in het kanton Fribourg.

Personen 
 Elliot See (1927 - 1966), een Amerikaans aspirant-astronaut, omgekomen bij een vliegtuigongeluk.
 Lisa See (1955), een Franse schrijfster van Chinese komaf.

Televisie
See (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie ontwikkeld voor Apple TV+

Andere talen 
 Meer (watervlakte)
 Zeer veel Duitse toponiemen bevatten het woord See, bijvoorbeeld Zell am See aan de Zeller See of het veel onbekendere Kochel am See dat aan de Kochelsee ligt. See betekent meer, hoewel het vroeger ook zeeën kon aanduiden, zoals te zien aan de aanduidingen Nordsee en Ostsee.
 In het Engels kan see zowel zien als kijken betekenen en verder is er de holy see, de Heilige Stoel.